Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 245001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 10 lutego 2004 do 28 września 2006. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

245001-245100

245101-245200

245201-245300

245301-245400

245401-245500

245501-245600

245601-245700

245701-245800

245801-245900

245901-246000

Przypisy 

Lista planetoid 245001-246000